Купа на Лигата на Франция () е футболен турнир по схема на директна елиминация, в който участват единствено професионалните футболни клубове във Франция. Организатор на надпреварата е Професионалната лига по футбол, а първото издание на турнира се провежда през 1994 г.

Идеята за организирането на Купата на Лигата е заимствана от нейния еквивалент в Англия, а именно Купата на Футболната Лига. Победителят в турнира печели право на участие в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Купата на Лигата е турнир с далеч по-кратка история и значимост от Купата на Франция. Ето защо организаторите ѝ се опитват да я наложат, осигурявайки завишен награден фонд и формат, улесняващ френските клубове, които участват паралелно в европейските клубни турнири.

От 1998 г. финалът за Купата на Лигата се провежда на Стад дьо Франс.

Турнирът съществува до 2020 г., а ПСЖ остава в историята на турнира като най-успешния клуб.

Финали за Купата на Лигата

Победители по клубове

Рекорди 
 Най-успешен клуб: Пари Сен Жермен (9 купи)
 Най-много изиграни финали: Пари Сен Жермен (10 финала)
 Най-много отбелязани голове: Единсон Кавани, Педро Паулета, (15 гола)
 Най-много отбелязани голове в един сезон: Стефан Гиварш (7 гола, сезон 1997/98)

Източници 

Турнири по футбол във Франция